Орецца-Алезани () — упразднённый в 2015 году кантон во Франции, находился в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика. Входил в состав округа Корте.

Всего в кантон Орецца-Алезани входило 23 коммуны, из них главной коммуной являлась Пьедикроче. 22 марта 2015 года все 23 коммуны вошли в состав нового кантона Кастаньичча

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2008 год составляло 1 033 человека.

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Корсика на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Верхняя Корсика